Бори́с Шапи́ро:
 Шапиро, Борис Анатольевич (1940—2021) — советский и российский кинооператор, сценарист и режиссёр.
 Шапиро, Борис Андреевич (род. 1947) — российский инженер, изобретатель.
 Шапиро, Борис Григорьевич (известен под псевдонимом Кузнецов; 1903—1984) — советский и российский философ и историк науки.
  (род. 1957) — российский и шведский математик.
 Шапиро, Борис Израилевич (род. 1944) — немецкий физик, изобретатель, поэт и переводчик.
 Шапиро, Борис Исаакович — советский химик, лауреат Государственной премии СССР.
 Шапиро, Борис Миронович (1930—2019) — советский ученый-экономист, доктор наук, профессор.
 Шапиро, Борис Михайлович (позже известен как Шапиров; 1851—1915) — русский врач и учёный-медик, санитарный инспектор.